

Toponyme 

 Auriac, commune française de l'Aude ;
 Auriac, village de la commune du Val d'Arcomie (anciennement Faverolles), département du Cantal ;
 Auriac, commune française de la Corrèze ;
 Auriac, ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à Seissan ;
 Auriac, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Auriac, ancienne commune française du Var, aujourd'hui intégrée à Brue-Auriac ;
 Auriac, un hameau de Saint-Julien-du-Tournel, commune française de la Lozère, dont le clocher de tourmente est classé.
 Auriac-de-Bourzac, ancienne commune française de la Dordogne, aujourd'hui intégrée à Nanteuil-Auriac-de-Bourzac ;
 Auriac-du-Périgord, commune française de la Dordogne ;
 Auriac-Lagast, commune française de l'Aveyron ;
 Auriac-l'Église, commune française du Cantal ;
 Auriac-sur-Dropt, commune française de Lot-et-Garonne ;
 Auriac-sur-Vendinelle, commune française de la Haute-Garonne ;
 Tête de l’Auriac, un sommet situé à   La Foux d'Allos, (Alpes-de-Haute-Provence).

Patronyme 

 Franck Auriac (1935-), un géographe français ;
 Jacques Auriac (1922-2003), un peintre, affichiste et graphiste français ;
 Olivier Auriac (1983-), un footballeur français ;
 Thierry Auriac (1964-), un arbitre de football français ;
 Vincent Auriac (1964-), un financier engagé dans l'investissement socialement responsable.

Pseudonyme 
 Auriac, un nom de résistant de Louis Godefroy (1911-1987)

Notes et références 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France